

Patronyme 
Maaroufi est un nom de famille notamment porté par :

 Khalidi El Maarofi (né en 1979), footballeur marocain
 Tarek Maaroufi (né en 1965), militant islamiste tunisien

Voir aussi 
 Javad Maroufi (1912-1993), compositeur, pianiste et chef d'orchestre iranien

Homonymie
Homonymie de patronyme